Het Rotterdam AD Tournament van 1978 was de eerste editie van het Nederlandse voetbaltoernooi. Het allereerste toernooi werd gewonnen door Feyenoord. Zij versloegen in de finale het Engelse Everton FC.

Halve finale

3e/4e plaats

Finale

Overzicht

Vriendschappelijk voetbaltoernooi
Sportevenement in Rotterdam